Persuader steht für:
 Persuader (Band), schwedische Power-Metal-Band
 CASA CN-235 MP „Persuader“, spanischer Seeaufklärer
 CASA C-295 MSA „Persuader“, spanischer Seeaufklärer
 Mossberg 500 „Persuader“, US-amerikanische Vorderschaftrepetierflinte
 Persuader (dt. Titel Der Janusmann), siebter Band zu Jack Reacher (Romanfigur)

Siehe auch:
 The Persuaders! [dt. Titel Die 2 (Krimiserie)]